Vlkanov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Vlkanov (okres Domažlice)
 Vlkanov (okres Havlíčkův Brod)